Села:
 Ганжі — Полтавська область, Полтавський район, Новосанжарська селищна громада (до 2020 року — Новосанжарський район)
 Ганжі — Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада (до 2020 року — Решетилівський район)